Мигас:
 Мигас — блюдо.
 Мигас, Александр Яковлевич (род. 1953) — российский художник-керамист.
 Мигас, Дмитрий Валерьевич (род. 1980) — белорусский футболист, тренер.